Józef Kożuchowski (ekonomista)
 Józef Kożuchowski (inżynier)